

Botanique 
 La Belle de nuit (Mirabilis jalapa L.), aussi connue sous le nom de Merveille du Pérou, est une plante herbacée vivace, de la famille des Nyctaginacées.
 Le nom est donné également à Epiphyllum oxypetalum et Oenothera macrocarpa.

Cinéma et télévision 
 Belle de nuit (Deconstructing Sarah) est un téléfilm américain réalisé par Craig R. Baxley en 1994.
 Belle de nuit (Ich liebe eine Hure) est un téléfilm allemand réalisé par Ernst Josef Lauscher en 1998.
 La Belle de nuit est un film réalisé par Louis Valray en 1933 et sorti en 1934.

Divers 
 Surnom argotique donné à une prostituée travaillant la nuit par opposition à la « Belle de jour ».

Homonymie de titre